Die Nationaldivision 1968/69 war die 55. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Aufgrund der besseren Tordifferenz wurde Avenir Beggen zum ersten Mal Meister vor Titelverteidiger Jeunesse Esch. Die beiden Aufsteiger, CS Grevenmacher und Fola Esch, stiegen gleich wieder ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1969
Fußballsaison 1968/69